Immendorff ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Immendorff (1860–1938), deutscher Agrikulturchemiker
 Jörg Immendorff (1945–2007), deutscher Künstler
 Michaela Immendorff (* 1979), bulgarische Malerin, siehe Oda Jaune

Siehe auch:
 Immendorf